Roženica je lahko:
 roženica, del očesa
 Roženica, Zagrebška županija (Hrvaška)